Paraphrynus är ett släkte av spindeldjur. Paraphrynus ingår i familjen Phrynidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amblypyger
Paraphrynus